Stoltz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stoltz (1810–1897), preußischer Generalleutnant
 Carolin Stoltz (* 1981), schwedische Schauspielerin
 Conrad Stoltz (* 1973), südafrikanischer Triathlet, Weltmeister im Cross-Triathlon
 Deane Stoltz (1929–2006), US-amerikanischer Unternehmer
 Dieter Stoltz (* 1938), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg
 Ernst Stoltz (1871–1945), deutscher Generalmajor
 Eric Stoltz (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Georg Hermann Stoltz (1845–1939), deutscher Unternehmer
 Gösta Stoltz (1904–1963), schwedischer Schachmeister
 Johann Stoltz (~1514–1556), deutscher lutherischer Theologe
 Kristina Stoltz (* 1975), dänische Schriftstellerin
 Oliver Stoltz (* 1969), deutscher Filmproduzent
 Rainer Stoltz (* 1951), deutscher Bildhauer und Maler

 Rosine Stoltz (1815–1903), französische Opernsängerin
 Volker Stoltz (* 1939), deutscher Volkswirtschaftler, Unternehmer und Generalkonsul Swasilands in der Bundesrepublik Deutschland
 Urban Stoltz (* 1965), schwedischer Fußballspieler
 Wilhelm Karl Stoltz (1817–1886), preußischer Generalmajor

Sonstiges:
 Stoltz Island, Insel nahe der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Stolz (Begriffsklärung)
 Stoltze